Артём Геворкян:
 Геворкян, Артём Сейранович (род. 1993) — российский футболист.
 Геворкян, Артём Ашотович (1923—2013) — министр лёгкой промышленности Армянской ССР.